Naja fasciata est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Naja fasciata Peters, 1861, synonyme de Hemibungarus calligaster (Wiegmann, 1835)
 Naja fasciata Laurenti, 1768, synonyme de Naja naja (Linnaeus, 1758)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Elapidae